Wits University steht für:

 Witwatersrand-Universität, Universität in Johannesburg, Südafrika
 Wits University Football Club, früherer Name von Bidvest Wits, südafrikanischer Fußballverein